Сибуль (; в переводе на русский язык — «лук») — эстонская фамилия.

Известные носители 
 Сибуль, Ило (1908—1979) — эстонский и советский учёный-физиолог, биохимик и патофизиолог. Академик АН Эстонской ССР.
 Сибуль, Рихард Янович (1914—1995) — государственный деятель Эстонской ССР. Министр автомобильного транспорта и шоссейных дорог Эстонской ССР.
 Сибул, Уно Фридрихович (1927—1997) — эстонский советский хирург и учёный-медик.